Surprise – polski zespół rockowy
Miejscowości w USA:
 Surprise – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Surprise – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler